Цыбикжа́п Бобо́евич Цыденда́мбаев (, улус Байсын-Эбэр,  — ) — учёный-бурятовед, доктор филологических наук, один из авторов двухтомной академической грамматики бурятского языка, ответственный редактор издания первых бурятско-русского и русско-бурятского словарей, участник крупной программы по изучению диалектов и говоров бурятского языка. Являясь заведующим отделом языковедения Института общественных наук БФ СО АН СССР внёс научный вклад в изучение истории бурят, этнографии, фольклористики, археологии Бурятии.

В июле 1941 года со студенческой скамьи ушел на фронт. Принимая участие в боевых действиях командиром батареи на Карельском фронте, а затем на 3-м Украинском фронте, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу. В боях под городом Краков был тяжело ранен. После войны окончил аспирантуру в Москве, затем защитил докторскую диссертацию. Работал председателем ВАК при Совете Министров СССР по защите кандидатских диссертаций.

Умер 10 сентября 1983 года. Похоронен в Улан-Удэ.

Решением исполкома Хоринского поселкового Совета народных депутатов в 1985 году в Хоринске улица Кижингинская переименована в улицу имени Цыдендамбаева.

Библиография 
 Бурят-монгольско-русский словарь. К. М. Черемисов под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева. М.1951.
 Грамматика бурятского языка. Т. А. Бертагаев. Ц. Б. Цыдендамбаев. Изд-во восточной лит-ры, 1962.
 Бурятские исторические хроники и родословные. 1972
 Ономастика Бурятии. Академия наук СССР, Сибирское отделение, Бурятский филиал, 1976.
 Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. Наука. 1979.

Ссылки 
 Сайт МО «Хоринский район»

Монголоведы России
Командиры батарей в Великой Отечественной войне